Miejscowości w USA:
 Parkton – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Robeson
Gminy w USA:
 Parkton (ang. Parkton Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Robeson